Guhlau ist der deutsche Name von:
 Gola in der Gemeinde Szlichtyngowa, Woiwodschaft Lebus
 Gola in der Gemeinde Lubin, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gola in der Gemeinde Prusice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gola Dzierżoniowska in der Gemeinde Niemcza, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gola Górowska in der Gemeinde Góra, Woiwodschaft Niederschlesien
 Gola Grodkowska in der Gemeinde Grodków, Woiwodschaft Oppeln
 Gola Świdnicka in der Gemeinde Marcinowice, Woiwodschaft Niederschlesien